Giesinger ist der Familienname folgender Personen: 

 Ilse Giesinger (* 1947), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Max Giesinger (* 1988), deutscher Popsänger
 Stefanie Giesinger (* 1996), deutsches Model

Giesinger bezeichnet:
 Giesinger Bräu, Brauerei mit Sitz in München

Siehe auch:
 Gisinger